Соревнования в плавании в комбинированной эстафете 4×100 метров (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 2 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 2 августа в 10:24 по местному времени (UTC+2), финал проводился в тот же день.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
 Результаты 

4×100 м, комбинированная эстафета, мужчины